Augila kan syfta på:

 Augila – en oasstad i Cyrenaika, Libyen, se Awjila
 Augila (insektssläkte) – ett släkte av insekter